

Порадз — село в гміні Славобоже Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства
 Порадз — село в гміні Лобез Лобезького повіту Західнопоморського воєводства